Jan Szostak (ur. 1845) – podporucznik weteran powstania styczniowego
 Jan Szostak – polski rzeźbiarz ludowy, funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa PRL
 Jan Szostak – polski polityk, były prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego
 Jan Szostak – polski polityk, poseł na Sejm PRL III kadencji